les Cévennes, un ensemble géographique, montagnes et piémont, dont une partie est protégée dans le parc national des Cévennes
Cévennes (IGP), une appellation viticole pour des vins produits dans la région des Cévennes.
 Le pseudonyme de temps de guerre de Jean Guéhenno
 PGO Cévennes, Un modèle d'automobile de la marque PGO